Lasstorp kan avse:
 Lasstorp, Katrineholm – en stadsdel i norra Katrineholm
 Lasstorp – tidigare namn på ett slott i Katrineholms kommun, se Claestorp